Eustaqui III (v. 1060 - 1125) era fill i successor del comte Eustaqui II de Boulogne. Va participar en la Primera Croada i era el germà gran dels primers reis de Jerusalem Jofré de Bouillon i Balduí I.

Eustaqui era el fill gran d'Eustaqui II i Ida de Lorena, i va succeir el seu pare com a comte de Boulogne a la seva mort el 1087.

Va participar en la Primera Croada el 1096 amb els seus germans Jofré de Bouillon i Balduí de Bolonya, però tornà aviat a Europa per fer-se càrrec dels seus dominis. Es va casar amb Maria d'Escòcia, filla del rei Malcolm III d'Escòcia i Santa Margarida.

Els seus germans s'havien convertit en els primer reis de Jerusalem, i quan Balduí va morir el 1118 li van oferir el tron. D'entrada Eustaqui va dir que no hi estava interessat, però quan el van convèncer d'acceptar i ja havia viatjat fins a Pulla per embarcar-se cap a Terra Santa li van comunicar que ja havia estat coronat un parent distant seu, Balduí de Bourcq.

A la seva mort el comtat va ser heretat per la seva filla Matilde i el seu marit Esteve de Blois, comte de Mortain i futur rei d'Anglaterra.

Família 

Es va casar amb Maria d'Escòcia (1082-1116), filla del rei Malcolm III d'Escòcia i Santa Margarida. Tingueren una filla:
 Matilde de Boulogne (v. 1103-1152), successora del seu pare al comtat de Bolonya, esposa d'Esteve de Blois.

Comtes de Boulogne
Morts als Alts de França
Participants cristians en la Primera Croada